Arkansas steht für:

 Arkansas, Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 Arkansas River, ein Fluss in den Vereinigten Staaten von Amerika
 USS Arkansas, mehrere Schiffe der United States Navy
 Arkansas (Schiff, 1862), ein Panzerschiff der Confederate States Navy
 Arkansas (Lied), ein offizielles Staatslied von Arkansas, geschrieben von Eva Ware Barnett
 Arkansas (You Run Deep in Me), ein offizielles Staatslied von Arkansas, geschrieben von Wayland Holyfield
 Arkansas (Glen-Campbell-Album), ein Musikalbum von Glen Campbell aus dem Jahr 1975
 Arkansas (The-Residents-Album), ein Musikalbum der Residents aus dem Jahr 2009
 Catawba (Rebsorte), eine Rebsorte, die auch unter dem Namen Arkansas bekannt ist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arkansas (Arkansas), im Arkansas County – nicht mehr existent
 Arkansas (Kentucky), im Floyd County
 Arkansas (West Virginia), im Hardy County
 Arkansas Junction, im Lea County, New Mexico
 Arkansas Post, im Arkansas County, Arkansas
 Arkansas County, Verwaltungseinheit in Arkansas

Sonstiges:
 Arkansas Ditch, Kanal im Clay County, Arkansas
 Arkansas Post Canal, Kanal im Arkansas County, Arkansas
 Arkansas Valley Canal, Kanal im Chaffee County, Colorado
 Arkansas Valley Conduit, Kanal im Pueblo County, Colorado
 Arkansas Junction M18847 Mine, Mine im Lea County, New Mexico
 Arkansas Pit, Mine im Lake County, Colorado
 Arkansas Tunnel Mine, Mine im Pitkin County, Colorado
 Arkansas Gasoline Plant, Ölfeld im Gregg County, Texas
 Arkansas Bend Park, Park im Travis County, Texas
 Arkansas Headwaters Recreation Area, Park im Larimer County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Arkansas 7/51 Bridge, in Arkadelphia, Arkansas, ID-Nr. 05001591
 Arkansas Bank & Trust Company, in Newport, Arkansas, ID-Nr. 86002859
 Arkansas City Commercial District, in Arkansas, Arkansas, ID-Nr. 99000227
 Arkansas City Commercial Historic District, in Arkansas City, Kansas, ID-Nr. 83003599
 Arkansas City Country Club Site, in Arkansas City, Kansas, ID-Nr. 78001277
 Arkansas City High School, in Arkansas City, Arkansas, ID-Nr. 84000005
 Arkansas County Courthouse-Northern District, in Stuttgart, Arkansas, ID-Nr. 92001621
 Arkansas County Courthouse-Southern District, in DeWitt, Arkansas, ID-Nr. 92001620
 Arkansas Highway 57 Bridge, in Stephens, Arkansas, ID-Nr. 05001078
 Arkansas Louisiana Gas Company Building, in Pine Bluff, Arkansas, ID-Nr. 01000480
 Arkansas Ordnance Plant Guard House, in Jacksonville, Arkansas, ID-Nr. 06000831
 Arkansas Post National Memorial, in Gillett, Arkansas, ID-Nr. 66000198
 Arkansas Power & Light Building, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 92001156
 Arkansas State Capitol, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 74000494
 Arkansas Tuberculosis Sanatorium Historic District, in Booneville, Arkansas, ID-Nr. 06000414
 Arkansas Valley Lodge No. 21, Prince Hall Masons, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 77000596
 Arkansas Valley National Bank, in Pawnee, Oklahoma, ID-Nr. 78002256

Siehe auch:
 Arkansas Branch
 Arkansas Creek
 Arkansas City